Compacta est une police d'écriture sans empattements dessinée en 1963 par Fred Lambert pour Letraset, dont c'est le tout premier caractère original.

Liens externes 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture créée dans les années 1960